Gli indifferenti ( « Les Indifférents » en italien) peut désigner :
 Les Indifférents (Gli indifferenti), roman d'Alberto Moravia publié en 1929
 Les Deux Rivales (Gli indifferenti), film de Francesco Maselli sorti en 1964
 Les Indifférents (Gli indifferenti), feuilleton de Mauro Bolognini diffusé en 1988
 Gli indifferenti, film de  sorti en 2020